Клесен-Герне () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Гафельланд. Складова частина об'єднання громад Рінов.

Площа — 42,01 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Станом на 2012 рік Клесен-Герне зі своїми 349 мешканцями була найменш населеною громадою Брандендургу.

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу